Lifetime  – rete televisiva statunitense
 Lifetime  – gruppo musicale statunitense
 Lifetime  – album dei Lifetime del 2007
 Lifetime  – album del Spina - Benignetti Piano Duo del 2008
 Lifetime  – singolo degli Swedish House Mafia del 2021
 Lifetime  – singolo dei Three Days Grace del 2022

Pagine correlate 
 Life Time